La saison 2018-2019 du championnat de Tunisie de football de Ligue III Niveau 1 oppose 32 clubs amateurs répartis en deux poules, en matchs aller et retour, dont douze promus de Ligue III Niveau 2 et un relégué de Ligue II. Les deux premières places de chaque groupe permettent de monter en Ligue II lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en Ligue III Niveau 2.

Participants et localisation

Groupe A 
 Avenir sportif de Mohamedia
 Avenir sportif de Sbikha
 Club olympique des transports
 Club sportif de Makthar
 Club sportif de Menzel Bouzelfa
 Corail sportif de Tabarka
 Dahmani Athletic Club
 Étoile sportive de Béni Khalled
 Étoile sportive du Fahs
 Étoile sportive de Oueslatia
 Grombalia Sports
 Olympique du Kef
 Safia Sport El Ksour
 STIR sportive de Zarzouna
 Union sportive de Bousalem
 Vague sportive de Menzel Abderrahmane

Groupe B 
 Aigle sportif de Jilma
 Astre sportif de Menzel Nour
 Avenir sportif de Lala Gafsa
 Avenir sportif de Rejiche
 Club sportif de Bembla
 Croissant sportif de M'saken
 Croissant sportif de Redeyef
 El Makarem de Mahdia
 Espoir sportif de Haffouz
 Kalâa Sport
 Oasis sportive de Kébili
 Sporting Club de Moknine
 Stade soussien
 Stade sportif de Meknassy
 Union sportive de Métouia
 Wided sportif d'El Hamma

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Matchs de barrage 
Les équipes classés treizième et quatorzième de chaque groupe de la Ligue III s'affrontent en quatre matchs de barrage avec les deuxièmes de chaque groupe de la Ligue IV. Les vainqueurs de ces confrontations restent en Ligue III, les perdants étant relégués en Ligue IV.

Meilleurs buteurs 
 15 buts : Houssem Mkhinini (Croissant sportif de M'saken)
 14 buts : Chahir Toumi (Vague sportive de Menzel Abderrahmane) et Nidhal Ben Salem (Olympique du Kef)
 13 buts : Fedi Ghaoui (Avenir sportif de Rejiche)

Références 

2018-2019
Football M3
Tunisie M3
Championnat M3